Raná steht für:

 Raná (Berg), im Böhmischen Mittelgebirge
 Raná (Žejbro), linker Zufluss des Žejbro in Tschechien
 Raná u Loun, Gemeinde im Okres Louny, Tschechien
 Raná u Hlinska, Gemeinde im Okres Chrudim, Tschechien

Siehe auch:
 Rana
 Raña